2 miejscowości w Polsce:
 Melanowo – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Melanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka